

Прізвище 

 Майкл Гоутен

Топонім

Гоутен — місто, штат Айова
 Гоутен — місто, штат Мічиган
 Гоутен — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Гоутон